Brönneke ist der Familienname folgender Personen:

 Reiner Brönneke (1929–1995), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Stefan Brönneke (* 1964), deutscher Synchronsprecher und Filmregisseur